

Codici 
 EZE – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto internazionale "Ministro Pistarini" di Ezeiza (Argentina)
 EZE – codice vettore ICAO di Eastern Airways
 eze – codice ISO 639-3 della lingua uzekwe

Geografia 
 Èze – comune delle Alpi marittime (Francia)

Persone 
 Benjamin Eze – cestista nigeriano
 Emmanuel Chukwudi Eze – filosofo statunitense